Highway to Hell (album), studioalbum van AC/DC
Highway to Hell (nummer), het titelnummer van het album
Stairway to Heaven/Highway to Hell, compilatiealbum van bands die optraden op het Moscow Music Peace Festival
Highway to Hell (film), een film met Chad Lowe en Kristy Swanson
D-32, een genummerde route in Livingston County, Michigan, wordt aangeduid als de "Highway to Hell"